Lillooet (auch Lilloet, St'at'imc) ist eine indigene Sprache Nordamerikas, die zur Inland-Salish-Untergruppe der Salish-Sprachen gehört. Sie wird von etwa 200 St'at'imc (früher bekannt als Lillooet oder Lilwat) in der kanadischen Provinz British Columbia gesprochen und unterteilt sich in zwei Dialektgruppen:

 St'at'imcets, dem Dialekt der Upper St'at'imc (Upper Lillooet oder Fraser River Lillooet) in der Umgebung der heutigen Stadt Lillooet am Fraser River, die sich selbst STLA'-tlei-mu-wh nannten und

 Ucwalmícwts (sprich: ‘oo-kwal-MEWK’), dem Dialekt der Lower St'at'imc (Lower Lillooet oder Mount Currie Lillooet, oft einfach Lillooet) in der Umgebung des heutigen Mount Currie, im Pemberton Valley sowie südwärts bis zu Skookumchuck, die sich selbst als LEEL'-wat-OOL’ (‘das wahre Volk’, ‘die wahren Lillooet’) (hiervon wurden die Wörter ‘Lillooet’ und ‘Lilwat’ abgeleitet)

Phonologie 

Lilloet hat ein für Salish-Sprachen typisches großes Phoneminventar:

Konsonanten 

 Das Phonem /z/ wird je nach Dialekt als [ð] oder als [z̪] realisiert.

Vokale 

 /ẹ/ und /a/ = [ɛ].

Phonologische Prozesse 

Es gibt an den Morphemgrenzen komplexe morphophonologische Prozesse sowie Vokal- und Konsonantenharmonie:

Orthographie

Textbeispiel 
St'at'imcets:

Nilh aylh lts7a sMáma ti húz̓a qweqwl’el’tmínan. N̓as ku7 ámlec áku7 tsípunsa. Nilh t’u7 st’áksas ti xláka7sa. Tsicw áku7, nilh t’u7 ses wa7, kwánas et7ú i sqáwtsa. Wa7 ku7 t’u7 áti7 xílem, t’ak ku7 knáti7 ti pú7y̓acwa. Nilh ku7 t’u7 skwánas, lip̓in̓ás ku7. Nilh ku7 t’u7 aylh stsuts: "Wa7 nalh aylh láti7 kapv́ta!" Nilh ku7 t’u7 aylh sklhaka7mínas ku7 láti7 ti sqáwtsa cwilhá k̓a, nao7q̓ spawts ti kwanensása...

Literatur 
 Lillooet Tribal Council: Introducing St'at'imcets (Fraser River Dialect). A primer. Lillooet Tribal Council, Lillooet 1993.
 Jan van Eijk: Cuystwí malh ucwalmícwts. = Teach yourself Lillooet. Ucwalmícwts curriculum for advanced learners. Ts'zil Publishing House, Mount Currie 1981, ISBN 0-920938-02-7.
 Jan van Eijk: The Lillooet language. Phonology, morphology, syntax. Amsterdam 1985, (Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Dissertation, 1985).
 Jan van Eijk: Lillooet forms for ‚pretending‘ and ‚acting like‘. In: International Journal of American Linguistics. Bd. 54, Nr. 1, S. 106–110, .
 Jan van Eijk: Intransitivity, transitivity and control in Lillooet Salish. In Harm Pinkster, Inge Genee (Hrsg.): Unity in diversity. Papers presented to Simon C. Dik on his 50th birthday. Foris Publications, Dordrecht u. a. 1990, ISBN 90-6765-511-2, S. 47–64.
 Jan van Eijk: CVC reduplication and infixation in Lillooet. In: Anthony Mattina, Timothy Montler (Hrsg.): American Indian linguistics and ethnography in honor of Laurence C. Thompson (= University of Montana Occasional Papers in Linguistics. 10). University of Montana, Missoula MT 1993, ISBN 1-879763-50-8, S. 317–326.
 Jan van Eijk: The Lillooet language. Phonology, morphology, syntax. UBC Press, Vancouver 1997, ISBN 0-7748-0625-7 (Revised version of van Eijk 1985).
 Jan Van Eijk, Lorna Williams (Hrsg.): Cuystwí malh Ucwalmícwts. = Lillooet legends and stories. Ts'zil Publishing House, Mount Currie 1981, ISBN 0-920938-03-5.
 Marie Joseph: Cuystwí malh Ucwalmícwts. Ucwalmícwts curriculum for beginners. Ts'zil Publishing House, Mount Currie 1979, ISBN 0-920938-00-0.
 Lorna Williams, Jan Van Eijk, Gordon Turner (Hrsg.): Cuystwí malh Ucwalmícwts: Ucwalmícwts curriculum for intermediates. Ts'zil Publishing House, Mount Currie 1979, ISBN 0-920938-01-9.

Einzelsprache
Salish-Sprachen
British Columbia